Суперкубок Испании по футболу 2017 () — 34-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного мини-турнира, в котором встречаются чемпион Примеры и обладатель Кубка Испании прошедшего сезона. В этом розыгрыше встречались победитель чемпионата Испании сезона 2016/17 «Реал Мадрид» и обладатель Кубка Испании сезона 2016/17 «Барселона».

Первый матч состоялся 13 августа в Барселоне на стадионе Камп Ноу. «Реал Мадрид» победил со счётом 1:3.

Ответный матч состоялся 16 августа на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

По сумме двух встреч (5:1) победил и завоевал Суперкубок Испании по футболу «Реал Мадрид».

Отчёт о матчах

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 2016/2017
 Кубок Испании по футболу 2016/2017

Суперкубок Испании по футболу